Kateřina Braniborská (28. května 1604, Königsberg – 27. srpna 1649, Schöningen) byla braniborská princezna a kněžna Sedmihradská.

Život 
Narodila se 28. května 1604 v Königsbergu, jako dcera kurfiřta Jana Zikmunda Braniborského a jeho manželky Anny Pruské. Dne 2. března 1626 se vdala za Gabriela Betlena knížete Sedmihradska.

Když 25. listopadu 1629 zemřel její manžel, marně se rok držela trůnu. Její politika přivedla Sedmihradsko pod vliv císaře Ferdinanda II. Štýrského a 21. září 1630 byla nucena vzdát se moci.

Vysoká Porta zvolila za nástupce jejího švagra Istvána Betlena ale nakonec jím byl Jiří I. Rákóczi. Nový kníže byl zvolen 1. prosince 1630.

Kateřina se vrátila do Německa kde roku 1633 konvertovala ke katolicismu. Dne 27. srpna 1639 se znovu vdala a to za prince Františka Karla Sasko-Lauenburského. Zemřela 27. srpna 1649 ve Schöningenu.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Ženy
Kateřina
Kateřina
Kateřina
Kateřina
Kateřina
Narození 28. května
Narození v roce 1604
Úmrtí 27. srpna
Úmrtí v roce 1649